

Финал 
17-23 мая 2014 года, г.Астрахань

Дальний Восток 
25 ноября - 1 декабря 2013 года, г.Уссурийск

Сибирь 
2-х круговой турнир (туровая система)

Западная Сибирь 
4-х круговой турнир

Урал

Первая лига 
2-х круговой турнир (туровая система)

Северо-Запад 
26-28 марта 2014 года, г.Архангельск

Москва

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Московская область

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Золотое кольцо 
2-х круговой турнир (туровая система)

Черноземье 
4-х круговой турнир

Приволжье

Чемпионат 
4-х круговой турнир (туровая система)

ЮФО-СКФО 
2-х круговой турнир (туровая система)

Соревнования по мини-футболу в России